Bergmuseum (Gebirgsmuseum; Museum für Natur und Kultur der Bergwelt) steht für:
 Messner Mountain Museum, Bozen
 Museo Nazionale della Montagna, Nationales Bergmuseum, Turin, Italien
 Bergmuseum Macugnaga, Italien 
 Härjedalens fjällmuseum, in Härjedalen, Schweden 
 Norsk fjellsenter, norwegisches Gebirgszentrum, Lom (Norwegen)

Siehe auch:
 Alpines Museum